Pine Ridge kan syfta på följande platser:

USA 

 Pine Ridge (ort i USA, Alabama, DeKalb County), 
 Pine Ridge, Florida, ort, Citrus County, 
 Pine Ridge (ort i USA, Florida, Collier County), 
 Pine Ridge (indianreservat), South Dakota, 
 Pine Ridge (ort i USA, South Dakota, Shannon County), 
 Pine Ridge (flygplats), South Dakota, 
 Pine Ridge (ort i USA, Pennsylvania, Pike County), 

Robotskapade USAförgreningar